Juruá (rijeka), rijeka u Brazilu
 Juruá (Amazonas, Brazil), grad u brazilskoj državi Amazonas
 Jurua (rod), rod kukaca